

Святые 
 Максим из Павии, епископ, память 8 января.
 Максим Кавсокаливит — преподобный (Христа ради юродивый) († 1354), память 13 января.
 Максим Тотемский († 1650) — иерей, блаженный, Вологодский подвижник (Тотьма); память — 16 января по юлианскому календарю.
 Максим Исповедник — преподобный, память 3 февраля и 26 августа по н.с.
 Максим Грек — преподобный, память 3 февраля и 4 июля по н.с.
 Максим Кизический — епарх, мученик, память 6 февраля.
 Максим Ноланский, епископ, память 15 января, 7 февраля.
 Максим, мученик. Пострадал при императоре Диоклетиане (ок. 295 года) вместе с Александром, Клавдием, Кутиасом (Cutias) и Препедигной (Praepedigna), память 18 февраля.
 Максим Римский, воин, мученик. Пострадал со свв. Цецилией, Валерианом и Тивуртием, память 14 апреля.
 Максим и Олимпий, мученики персидские († 251), память 15 апреля
 Максим, патриарх Константинопольский, память 21 апреля.
 Максим Африканский, мученик, память 23 апреля.
 Максим, мученик Доростольский, память 28 апреля н.с.
 Максим Римлянин, мученик, память 30 апреля, († 250).
 , епископ Иерусалимский, память 5 мая.
 Максим, римлянин, мученик. Пострадал со товарищи, память 11 мая.
 Максим, римлянин, мученик. Пострадал со товарищи, память 11 мая.
 Максим, мученик из Малой Азии, память 14 мая.
 Максим из Эврё, епископ из Эврё, память 25 мая.
 Максим, епископ Вероны, память 29 мая.
 Максим Авейский, диакон, священномученик, память 10 июня, 20 октября.
 Максим Неаполитанский — епископ, священномученик, память 10 июня.
 Максим Киевский, митрополит, († 1305), память 6 декабря и 23 июня.
 Максим Туринский, епископ, память 25 июня.
 Максим Перс, мученик Кордульский, память 30 июля.
 Максим из Падуи, епископ Падуи, память 2 августа.
 Максим, игумен из Шинона, память 20 августа.
 Максим Остийский, мученик, память 23 августа.
 Максим Московский — Христа ради юродивый, память 26 августа и 24 ноября по н.с.
 Максим Адрианопольский — мученик, († 310), память 15 сентября.
 Максим Маркианопольский (Мизийский) — мученик, († между 305—311), память 28 сентября.
 Максим Антиохийский, мученик, память 22 октября по н.с.
 Максим, мученик Апамейский, память 30 октября.
 Максим, епископ Майнца, священномученик, память 18 ноября.
 Максим, священномученик из Кесарии Капподокийской, священник или хорепископ (III век), память 19 ноября.
 Максим, мученик Римский, пострадал при императоре Валериане (ок. 255 года), память 19 ноября
 Максим Римский, эпарх, мученик, память 22 ноября (5 декабря).
 Максим Регийский, епископ Рье, память 27 ноября.
 Максим Александрийский, епископ, память 27 декабря.

См. также 
 Святая Максима
 Святой Максимиан
 Святой Максимин

Примечания